Pavel Petřikov ist der Name folgender Personen:

* Pavel Petřikov (Judoka, 1959) (* 1959), tschechoslowakischer Judoka
 Pavel Petřikov (Judoka, 1986) (* 1986), tschechischer Judoka